Висландер (Wieslander, Wislander) — фамилия. Известные носиттели:

 Висландер, Магнус (род. 1964) — шведский гандболист.
 Висландер, Хуго (1889—1976) — шведский легкоатлет-многоборец.
 Висландер, Юя (род. 1944) — шведская детская писательница.